Entenjagd steht für:

 die Jagd auf Enten
 Die Entenjagd (russ. Утиная охота), Theaterstück von Alexander Walentinowitsch Wampilow
 Duck Hunt, ein Videospiel